Грамматчиков — русская фамилия. Известные носители:
 Грамматчиков, Василий Николаевич (1864—1938) — горный инженер, депутат Государственной думы I созыва от Пермской губернии.
 Грамматчиков, Владимир Александрович (1823—1906) — горный инженер, городской голова Екатеринбурга.
 Грамматчиков, Ларион Петрович (1703—1767) — российский инженер-гидротехник, изобретатель.
 Грамматчиков, Николай Николаевич (1862—1913) — горный инженер, управляющий Верхне-Уфалейского завода.